Джеральди́на Ли Ча́плин (, род. 31 июля 1944) — британская и испанская актриса американского происхождения, дочь Чарли Чаплина и внучка нобелевского лауреата Юджина О’Нила. На протяжении четверти века жила в Испании со своим фактическим мужем Карлосом Саурой. Снимается как в испаноязычных («Выкорми ворона», «Поговори с ней», «Приют»), так и в англоязычных («Доктор Живаго», «Нэшвилл») фильмах.

Биография 
Джеральдина Чаплин родилась 31 июля 1944 года в городе Санта-Моника (Калифорния). Она была первым ребёнком, рождённым в браке Ч. Чаплина с его последней женой Уной О’Нил. Воспитывалась преимущественно в интернате в Швейцарии, занималась балетом. В возрасте восьми лет появилась на экране в фильме Чаплина «Огни рампы». В дальнейшем пошла по стопам отца, став актрисой. В 1965 году снялась в последнем его фильме «Графиня из Гонконга», как и многие другие родственники Чарли Чаплина. Также в 1965 г. вышел фильм «Доктор Живаго», за роль в котором Джеральдина была номинирована на премию «Золотой глобус» как самая многообещающая молодая актриса.

Через два года началась её связь с Карлосом Саурой, продлившаяся с 1967 по 1979 год. В 1974 году у них родился сын Шейн.

В 1976 году на экраны вышел фильм «Нэшвилл», за роль в котором Джеральдина была во второй раз номинирована на премию «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана.
 
В настоящее время Джеральдин замужем за чилийским кинооператором Патрисио Кастильей (), у них есть общая дочь Уна. Сегодня актриса вместе с семьёй живёт в Майами.

Джеральдина Чаплин сыграла во многих фильмах Карлоса Сауры, также снималась у французских режиссёров — Жака Риветта, Алена Рене, Клода Лелуша. В фильме 1992 года «Чаплин» исполнила роль своей бабушки Ханны, за которую была в третий раз номинирована на «Золотой глобус».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Чаплин